Le Hong Kong Open féminin 2001 est l'édition féminine 2001 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 21 au .

Le tableau est constitué de 32 joueuses, 16 têtes de série et 8 qualifiées.

La  mondiale Leilani Joyce remporte ce Hong Kong Open  initial en battant la championne du monde Carol Owens en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open masculin 2001

Liens externes 
 

Féminin 2001
Sport en Chine en 2001
2001 à Hong Kong
Sport en août 2001
Squash en 2001